Federació Mexicana de Futbol, organisme rector del futbol a Mèxic
 Federació Moçambiquesa de Futbol, organisme rector del futbol a Moçambic
 Federació Malgaixa de Futbol, organisme rector del futbol a Madagascar
 Federació Maliana de Futbol, organisme rector del futbol a Mali
 Federació Moldava de Futbol, organisme rector del futbol a Moldàvia
 Federação Mineira de Futebol, organisme rector del futbol a Minas Gerais, al Brasil
 Federação Mato-Grossense de Futebol, organisme rector del futbol a Mato Grosso, al Brasil
 Federação Maranhense de Futebol, organisme rector del futbol a Maranhão, al Brasil
 Funkmaster Flex, discjòquei dels Estats Units
 Força Militar de la Llibertat (del seu nom en anglès Freedom Military Force), grup paramilitar actiu a la revolució de Zanzíbar
 Fleet Marine Force, comandament combinat de la Marina i el cos de Marines dels Estats Units
 Feminist Majority Foundation, organització feminista dels Estats Units
 Foreign Military Financing, programa del govern dels Estats Units per a finançar la compra d'armes per part d'altres països
 Flying Machine Factory, empresa comercialitzadora de productes relacionats amb el motocròs
 Febre familiar mediterrània (del seu nom en anglès Familial Mediterranean Fever), malaltia genètica autosòmica